National Stadium est le nom porté par plusieurs installations sportives :

Abuja National Stadium à Abuja ;
National Stadium à la Barbade ;
  à Cardiff, autre du Cardiff Arms Park ;
Benjamin Mkapa National Stadium à Dar es Salam ;
National Stadium à Dublin ;
Botswana National Stadium à Gaborone ;
National Stadium de Kaboul, autre nom du Stade Ghazi ;
Mandela National Stadium à Kampala ;
National Stadium de Kingston, une des enceintes de l'Independence Park ;
National Stadium de Malte, autre nom du Ta' Qali Stadium ;
Nyayo National Stadium à Nairobi ;
National Stadium à Nauru ;
National Stadium à Palaos ;
National Stadium à Suva ;
National Stadium de Tel Aviv, autre nom du stade Ramat Gan ;
National Stadium de Tbilissi, autre nom du stade Boris-Paichadze ;
National Stadium de Tokyo, autre nom du stade olympique national
National Stadium au Vieux Fort.

Voir aussi